1500 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XX Igrzysk Olimpijskich w Monachium. Eliminacje odbyły się 3 września, a finał 4 września 1972 roku.

Tytuł mistrza olimpijskiego obronił Amerykanin Mike Burton, który czasem 15:52,58 pobił rekord świata. Srebrny medal wywalczył Australijczyk Graham Windeatt (15:58,48). Na najniższym stopniu stanął reprezentant Stanów Zjednoczonych, Doug Northway, uzyskawszy czas 16:09,25.

Dzień wcześniej, w eliminacjach, rekord olimpijski poprawiali kolejno Niemiec Hans Fassnacht i Australijczyk Graham Windeatt, który na igrzyskach olimpijskich jako pierwszy pływak w historii pokonał dystans 1500 m stylem dowolnym poniżej 16 minut. Rekordzista świata Rick DeMont zakwalifikował się do finału z piątym rezultatem, ale został zdyskwalifikowany po wykryciu u niego dopingu.

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

M